El nombre de Castillo de San Fernando es el nombre de varios edificios civiles, catalogados como castillos, fortalezas o fuertes.

Castillos 
 Castillo de San Fernando, en Alicante, Alicante, España .
 Castillo de San Fernando, en Berga, Barcelona, España .
 Castillo de San Fernando, en Bolaños de Calatrava, Ciudad Real, España .
 Castillo de San Fernando, en Figueras, Gerona, España .

 Castillo de San Fernando, en Santa Marta, Colombia .

Fuertes y fortalezas 
 Fortaleza de San Fernando, en Honduras .